Шахта «Бутовка-Донецкая», угледобывающее предприятие (город Донецк, Украина).

Добыча угля в 2001 году составляет 58,365 тысяч тонн. Ранее входила в трест «Донецкуголь».

Ссылки 

Угольные шахты Донецка
Компании по алфавиту
Кировский район (Донецк)